Le Championnat d'Estonie de basket-ball (en estonien : Korvpalli Meistriliiga ou KML), officiellement G4S Korvpalli Meistriliiga, du nom de son sponsor, est une compétition de basket-ball qui représente en Estonie, le sommet de la hiérarchie du basket-ball. Le championnat d'Estonie de basket-ball a connu trois phases : de la saison 1924–1925 à la saison 1939–1940 s'est disputé le championnat d'Estonie de basket-ball, puis lors de l'ère soviétique de 1940–1941 à 1989–1990, le championnat de la République socialiste soviétique d'Estonie et, depuis la saison 1990-1991 et l'indépendance de l'Estonie, de nouveau le championnat d'Estonie de basket-ball.

Historique

Palmarès

Championnat d'Estonie 

1925 – Tallinna Sport
1926 – Pas de championnat
1927 – Tallinna Kalev
1928 – Tallinna Vitjaz
1929 – Tallinna Russ
1930 – Tallinna Kalev
1931 – Tallinna Kalev
1932 – Tallinna Russ
1933 – Tallinna Russ
1934 – Tartu NMKÜ
1935 – Tallinna NMKÜ
1936 – Tartu NMKÜ
1937 – Tartu NMKÜ
1938 – Tartu EASK
1939 – Tartu EASK
1940 – Tartu EASK

Championnat de la République socialiste soviétique d'Estonie 

1941 – Tallinna Dünamo
1942 – Pas de championnat
1943 – Tallinna Kalev
1944 – été: Tartu Kalev
1944 – hiver: Tallinna Kalev
1945 – Tallinna Kalev
1946 – Tallinna Kalev
1947 – Tallinna Kalev
1948 – Tartu ÜSK
1949 – Tartu ÜSK
1950 – Tartu ÜSK
1951 – Tartu ÜSK
1952 – Tartu ÜSK
1953 – Tallinna Kalev
1954 – Tallinna Kalev
1955 – Tallinna Kalev
1956 – TRÜ
1957 – EPA
1958 – TRÜ
1959 – TRÜ
1960 – EPA
1961 – Université de technologie de Tallinn
1962 – Université de technologie de Tallinn
1963 – Université de technologie de Tallinn
1964 – Université de technologie de Tallinn
1965 – Université de technologie de Tallinn
1966 – Université de technologie de Tallinn
1967 – Tallinna Kalev
1968 – Tallinna Kalev
1969 – TRÜ
1970 – TRÜ
1971 – Tallinna Kalev
1972 – TRÜ
1973 – TRÜ
1974 – Harju KEK
1975 – TRÜ
1976 – TRÜ
1977 – TRÜ
1978 – TRÜ
1979 – Harju KEK
1980 – Tallinna Standard
1981 – Tallinna Metallist
1982 – Tallinna Standard
1983 – Tallinna Standard
1984 – Université de technologie de Tallinn
1985 – Université de technologie de Tallinn
1986 – Tallinna Standard
1987 – Tallinna Standard
1988 – Tallinna Standard
1989 – Tallinna Standard
1990 – Tallinna Standard

Championnat d'Estonie

Bilan par club 

Note: Lors de la saison 1943-1944, deux tournois ont eu lieu (é – tournoi d'été; h – tournoi d'hiver).

Articles connexes 
 Coupe d'Estonie de basket-ball
 Ligue baltique de basket-ball
 Championnat d'Estonie de basket-ball féminin

Références

Lien externe 
  Site de la fédération

Basket-ball
Compétition de basket-ball en Estonie
Estonie
Compétition fondée en 1924